Головатенко — фамилия.

 Головатенко, Анатолий Юльевич (1959—2011) — русский литератор (автор стихов, прозы, статей, эссе), историк.
 Головатенко, Виктор Петрович (род. 1984) — молдавский футболист.
 Головатенко, Игорь Александрович (род. 1980) — российский оперный певец (баритон), ведущий солист Большого театра и Московского театра «Новая Опера».
 Головатенко, Юлий Петрович (1934—1976) — русский поэт, прозаик, историк.